Ron Stevens (voetballer)
 Ron Stevens (kanoër)